Kamensko je lahko:
 Kamensko, Vrbovsko (Hrvaška)
 Kamensko, Trilj (Hrvaška)
 Kamensko, Črna gora